Ossau bezeichnet:
 Ossau, bis 1938 Ossöwen, Dorf im Kreis Goldap, Ostpreußen, seit 1945: Osowo (Gołdap), Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Ossau, Wohnplatz (Forsthaus) im Kreis Preußisch Stargard, Westpreußen, seit 1945: Osowo Leśne, Dorf im Powiat Starogardzki, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Alexandra Gandi-Ossau (* 1968), rumänische Theaterregisseurin, Intendantin
 Ossau-Iraty, französischer Schnittkäse